Celtic Football Club – normalt blot kaldet Celtic – er en skotsk fodboldklub, der spiller i den bedste skotske række, Scottish Premiership. Klubben har hjemme i det østlige Glasgow.

Celtic og Rangers F.C. er de to altdominerende klubber i skotsk fodbold med tilsammen 106 skotske mesterskaber, heraf 51 til Celtic, og de er derfor bitre rivaler. Kampene mellem de to klubber benævnes Old Firm og samler altid fuldt hus på de to stadioner.

Ud over stor succes i hjemlandet var Celtic det første hold uden for Sydeuropa, der vandt europacuppen for mesterhold, hvilket skete i 1967. Sæsonen var i det hele taget en stor triumf for klubben, der også vandt det skotske mesterskab, den skotske FA cup, den skotske ligacup og Glasgow Cup – alle de turneringer, klubben deltog i.

Klubbens historie 
Celtic blev dannet ved et møde den 6. november 1887 i St. Mary's Roman Catholic Church Hall på initiativ af den irske munk broder Walfrid. Man havde som mål at ville hjælpe den fattige katolske arbejderklasse, der især bestod af irske indvandre, og tanken var, at en fodboldklub kunne være en hjælp til at indsamle penge til denne velgørenhed. 28. maj 1888 spillede klubben sin første kamp mod Rangers og vandt 5-2. Celtic dog havde lånt hele otte spillere fra Hibernian F.C. til begivenheden.

Klubben fik hurtigt sportslig succes, og den har haft flere gyldne perioder i historien med f.eks. 11 mesterskaber i perioden 1905-1919, den bedste periode af alle med samtlige mesterskaber mellem 1966 og 1974 med Jock Stein som manager samt fire mesterskaber i 2000'erne. Til gengæld var det småt med successen i 1920'erne, 1930'erne og 1990'erne.

Forholdet til Rangers 
Historisk set har Celtic mange forbindelser med irere og Irland, og med frihedskampen i dette land er der let til fanatisme. I Glasgow er denne fanatisme i stort omfang kommet til udtryk i forholdet mellem de to store klubber i Old Firm, idet Rangers har et protestantisk fundament, og det er derfor ikke helt forkert at tale om had mellem de to klubbers mest fanatiske fangrupper. Op gennem historien har der været flere voldelige sammenstød i forbindelse med Old Firm kampene, men dette skal også ses i et bredere socialt og kulturelt perspektiv, så det gensidige had er ikke udelukkende et spørgsmål om tilhørsforhold til fodboldhold.

I de senere år har både Rangers' og Celtics ledelser taget initiativer til at dæmpe fanatismen, og i Celtic har man sat kampagner i gang mod fordomme i flere omgange.

Resultater 
 Skotske mesterskaber: 52
 Skotske FA Cup sejre: 40
 Skotske ligacup sejre: 19
 Europacup for mesterhold: Vinder i 1967, finalist i 1970
 UEFA Cup: Finalist 2003

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup

Kendte spillere fra Celtic 
  Jimmy McGrory (1922-1937)
  Jimmy Delaney (1933-1946)
  Jock Stein (1951-1956)
  Billy McNeill (1957-1975)
  Bobby Murdoch (1959-1973)
  Jimmy Johnstone (1961-1975)
  Bobby Lennox (1961-1977)
  Kenny Dalglish (1969-1977)
  Danny McGrain (1970-1987)
  Roy Aitken (1976-1990)
  Pat Bonner (1978-1995)
  Charlie Nicholas (1980-1983, 1990-1995)
  Paul McStay (1981-1997)
  Mo Johnston (1984-1987)
  Tom Boyd (1992-2003)
  Paolo Di Canio (1996-1997)
  Paul Lambert (1997-2004)
  Henrik Larsson (1997-2004)
  Ľubomír Moravčík (1998-2002)
  Johan Mjällby (1998-2004)
  Chris Sutton (2000-2006)
  Neil Lennon (2000-2007)
  John Hartson (2001-2006)
  Gary Caldwell (2006-2010)
  Georgios Samaras (2008-2014)
  Kris Commons (2011-2017)

Danske spillere i Celtic 
 Morten Wieghorst (1995-2002)
 Marc Rieper (1997-2001)
 Ulrik Laursen (2002-2005)
 Thomas Gravesen (2006-2008)
 Morten "Duncan" Rasmussen (2010-2012)
 Erik Sviatchenko (2016-2018)

Noter

Eksterne henvisninger 

 Celtics officielle hjemmeside

 
Etableret i 1888